Nordström est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anders Nordström (né en 1960), médecin suédois ;
  (né en 1967), guitariste suédois ;
 Gunnar Nordström (1881–1923), physicien finlandais ;
 Henrik Nordström (1891–1982), athlète suédois ;
 Joakim Nordström (né en 1992), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Jockum Nordström (né en 1963), artiste suédois ;
  (1871–1963), homme d'affaires suédo-américain, cofondateur de la chaîne de magasins Nordstrom Inc. ;
  (1855–1923), peintre suédois ;
 Maria Nordström (née en 1991), fondeuse suédoise ;
 Peter Nordström (né en 1974), joueur puis entraîneur suédois de hockey sur glace ;
 Solveig Nordström (1923-2021), archéologue suédoise.

Notes et références 

ru:Нордстрём
sv:Nordström